Ферндејл има више значења:
 Ферндејл (Флорида)
 Ферндејл (Мериленд)
 Ферндејл (Вашингтон)
 Ферндејл (Калифорнија)
 Ферндејл (Мичиген)
 Ферндејл (Пенсилванија)